Eibia bezeichnet

 Naherholungsgebiet Eibia, zwischen Bomlitz und Benefeld in der Lüneburger Heide gelegene „Lohheide“ als Erholungsgebiet auf dem Gelände der ehemaligen Schießpulverfabrik Eibia
 Eibia G.m.b.H. für chemische Produkte, 1938 gegründetes Rüstungsunternehmen zur Produktion von Schießpulver

Siehe auch
 Eiba